

Cinema 
 La vita è bella – film italiano del 1943 diretto da Carlo Ludovico Bragaglia
 La vita è bella – film italo-sovietico del 1979 diretto da Grigori Chukhrai
 La vita è bella – film italiano del 1997 diretto da Roberto Benigni

Letteratura 
 La vita è bella – romanzo di Roberto Benigni e Vincenzo Cerami del 1998

Musica 

La vita è bella – album contenente la colonna sonora del 1997 dell'omonimo film diretto da Roberto Benigni
 La vita è bella – album di OG Eastbull del 2018

Pagine correlate 

Life Is Beautiful